Johnsonville può riferirsi a diverse città:

Australia 
Johnsonville (Australia)

Nuova Zelanda 
Johnsonville (Nuova Zelanda)

Stati Uniti 
Johnsonville (Carolina del Sud)
Johnsonville (Illinois)
Johnsonville (Indiana)
Johnsonville (New York)